Lullaby (The Cure), een nummer van de Britse rockband The Cure uit 1989
 Lullaby (Nickelback), een nummer van de Canadese rockband Nickelback uit 2012
 Lullaby (Sigala & Paloma Faith), een nummer uit 2018
 Lullaby (1960), een televisiefilm uit 1960
 Lullaby (2002), een film uit 2002
 Lullaby (2008), een film uit 2008
 Lullaby (2014), een film uit 2014